Эксдорф () — посёлок в Германии, в земле Тюрингия. 

Входит в состав района Шмалькальден-Майнинген. Подчиняется управлению Грабфельд. Население — 541 чел. Занимает площадь 16,77 км². Официальный код  —  16 0 66 021.

Ссылки
 Официальная страница

Города Тюрингии